Charlotte Sophie von Enhuber (1927–2011), Mitglied des Bayerischen Rundfunkrates
 Karl von Enhuber